Desa Pandean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,38, long 110,40), 
 Desa Pandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,29, long 111,17), 
 Desa Pandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,54, long 111,97), 
 Desa Pandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 112,82), 
 Desa Pandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,70, long 111,35), 

Robotskapade Indonesienförgreningar